Тоёхара ():

Персоналии 
 Тоёхара Кунитика (1835—1900) — японский художник.
 Тоёхара Тиканобу (1838—1912) — японский художник.

Топоним 
 Тоёхара — название города Южно-Сахалинска в Сахалинской области России в 1905—1947 годах.